Przeszkoda peut désigner :

Toponymie

 Przeszkoda est un village de la voïvodie de Lubusz,
 Przeszkoda est un village de la voïvodie de Mazovie,
 Przeszkoda est un village de la voïvodie de Podlachie.